szárd nyelv
 szárd nép
 Szárd Királyság